Luis Cid Pérez (Allariz, Ourense, Espanha, 9 de dezembro de 1929-ib., 13 de fevereiro de 2018), conhecido como Carriega, foi um futebolista e treinador espanhol.

Clubes

Como jogador

Como treinador

Ligações externas 

 Ficha em BDFutbol

Naturais de Allariz
Treinadores do Club Atlético de Madrid
Treinadores do Elche Club de Fútbol
Treinadores do Real Betis Balompié
Treinadores do Real Club Celta de Vigo
Treinadores do Real Sporting de Gijón
Treinadores do Real Zaragoza
Treinadores do Sevilla Fútbol Club
Mortos em 2018
Nascidos em 1929